Заповітне — село, Херсонська область, Нижньосірогозький район
 Заповітне — селище, Запорізька область, Кам'янсько-Дніпровський район
 Заповітне — залізнична станція Херсонської дирекції Одеської залізниці